Sans autre précision, Gay-Lussac fait généralement référence au chimiste français Joseph Louis Gay-Lussac.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Gay-Lussac est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.
 (11969) Gay-Lussac est un astéroïde de la ceinture principale.

Chimie 
 Le degré Gay-Lussac est une unité de concentration en alcool.

Physique 
 La détente de Joule-Gay-Lussac est une détente adiabatique irréversible dans le vide, au cours de laquelle l'énergie interne du système reste constante.
 La loi de Gay-Lussac est une des lois thermodynamiques à l'origine de la loi des gaz parfaits.
 Le nombre de Gay-Lussac est un nombre sans dimension qui caractérise la sensibilité de la pression à la température dans un processus isochore.

Culture et société 
 La fédération Gay-Lussac regroupe les écoles d'ingénieurs de chimie françaises.
 Le lycée Gay-Lussac est un lycée d'enseignement général et technologique situé à Limoges, en Haute-Vienne (région Nouvelle-Aquitaine, France).
 Le prix Gay-Lussac Humboldt est un prix scientifique franco-allemand décerné chaque année depuis 1981.

Patronyme 

 Bruno Gay-Lussac (1918-1997), un écrivain français ;
 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), un chimiste français.

Toponyme 
 La rue Gay-Lussac est une voie du  de Paris.